Тро́ндсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трондсен, Андерс (род. 1995) — норвежский футболист.
 Трондсен, Хейди — норвежская кёрлингистка.